Aleksander Danielak – lotnik;
 Franciszek Danielak – komunista;
 Jolanta Danielak – polityk, senator IV i V kadencji;
 Leszek Danielak – gangster;
 Ludwik Danielak – skautmistrz, aktor, szachista, pocztowiec, poległ w 1939 r. w Modlnej
 Mirosław Danielak – gangster;
 Fajga Mindla Danielak (Helena Wolińska) – wojskowa prokurator, zbrodniarka stalinowska;
 Lutek Danielak – postać fikcyjna, bohater filmu Wodzirej z 1977;
 Walenty Danielak – emisariusz, działacz społeczny, radca prawny, restaurator